Carlo Furno (né en 1921), cardinal italien ;
 Giovanni Furno (1748-1837), compositeur et un pédagogue italien ;
 Joshua Furno (né en 1989), joueur italien de rugby à XV.